III liga polska w piłce nożnej (2019/2020)/Grupa I – 4. edycja rozgrywek czwartego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie przeprowadzonej w 2016 roku, która zredukowała liczbę grup z 8 do 4.
Brało w niej udział 18 drużyn z województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 

W związku z pandemią koronawirusa wywołanego przez wirusa COVID-19, od 12 marca 2020 roku rozgrywki III ligi zostały zawieszone. Natomiast dnia 14 maja 2020 roku podjęta została przez Zarządy Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, które w sezonie 2019/2020 były organizatorami rozgrywek III ligi, decyzja o zakończeniu rozgrywek mistrzowskich sezonu 2019/2020 w III lidze. Jednocześnie podjęto decyzję, że mistrzowie poszczególnych grup otrzymały awans do II ligi oraz zrezygnowano z przeprowadzenia spadków z poszczególnych grup III ligi do ligi niższej.

Zasady rozgrywek 

W III lidze sezonu 2018/2019 bierze udział 72 drużyny, podzielone na zasadzie terytorialnej na 4 grupy po 18 zespołów:
 grupa I (województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie),
 grupa II (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie),
 grupa III (województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie),
 grupa IV (województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie).

Mistrzowie każdej z grup uzyskają awans na poziom centralny – do II ligi. Po 4 lub po 3 ostatnie drużyny (zależnie od planowanej liczby drużyn w sezonie 2018/2019) spadną na poziom wojewódzki – do odpowiedniej terytorialnie grupy IV ligi. Liczba spadających może zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z lig wyższych.

Drużyny, które wycofają się z rozgrywek po rozegraniu mniej niż 50% spotkań, będą relegowane o dwa szczeble ligowe niżej (do klasy okręgowej) i przesunięte na koniec tabeli, a osiągnięte przez nie rezultaty zostaną anulowane. Drużyny, które wycofają się z rozgrywek po rozegraniu 50% lub więcej spotkań, również będą relegowane o dwa szczeble ligowe niżej i przesunięte na koniec tabeli, ale za nierozegrane mecze przyznawane zostaną walkowery 3:0 dla zespołów przeciwnych. Wykluczenie z rozgrywek grozi także za nieprzystąpienie z własnej winy do trzech meczów.

Wykaz drużyn 

|

|}
Objaśnienia:
 Pogoń Grodzisk Mazowiecki, mistrz IV ligi mazowieckiej południowej wygrał swoje mecze barażowe o awans do III ligi z Huraganem Wołomin, mistrzem IV ligi mazowieckiej północnej.

Udział w najwyższej klasie rozgrywek 
Spośród drużyn biorących udział w rozgrywkach III Ligi gr. I w sezonie 2019/20, w najwyższej klasie rozgrywek brały udział ostatnio:
 RKS Radomsko - sezon 2001/02
 Świt Nowy Dwór Mazowiecki - sezon 2003/04
 Polonia Warszawa - sezon 2012/13.

Tabela 
 

||rowspan=17|

Miejsca po danych kolejkach 

UWAGA:
 Grubsza linia pionowa oznacza granicę między rundą jesienną a wiosenną.

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 
Uwaga: 
 zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „2”).
 zaznaczona pozycja oznacza miejsce w tabeli po konkretnej kolejce.
 kolorem zielonym zaznaczono pozycję pierwszą w tabeli, natomiast kolorem czerwonym miejsca spadkowe w tabeli w konkretnej kolejce sezonu.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Portal Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
 Serwis Podlaskiego Związku Piłki Nożnej
 Strona Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej
 Oficjalna strona Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej

III liga polska w piłce nożnej (2019/2020)